Falger  ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton Falger (1791–1876), österreichischer Kupferstecher, Lithograph, Maler, Heimatforscher und paläontologischer Sammler
 Nikolaus Falger (1888–1960),  Abgeordneter im Österreichischen Nationalrat
 Thomas Falger (1981), österreichischer Eisschnellläufer